Un selfie est un autoportrait photographique.

Selfie est également le titre de plusieurs films :
, film roumain sorti en 2014.
Selfie, film espagnol sorti en 2017.
Selfie, film russe sorti en 2018.
Selfie, film français sorti en 2019.
Selfie, série télévisée américaine de 2014.